Das Wort baskisch bezieht sich vor allem auf
 die baskische Sprache (= Baskisch)
 das Volk der Basken
 das Baskenland

Siehe auch:
 Baskische Küche